Vita Bernwardi episcopi Hildesheimensis — жизнеописание епископа Бернварда Хильдесхаймского (ум. 20 ноября 1022)

Автор жизнеописания der Scholaster монастырской школы Хильдесхайма Тангмар (940/950 — 25 мая после 1019). Бесспорно, что некоторые части текста созданы Тангмаром, возможно позднее в Vita Bernwardi были сделаны добавления другими авторами.

Vita Bernwardi является одним из основных источников событий последних лет правления династии Людольфингов.

Литература 
 Knut Görich und Hans-Henning Kortüm: Otto III., Thangmar und die Vita Bernwardi. In: MIÖG 98 (1990), S. 1-57.
 Marcus Stumpf: Zum Quellenwert von Thangmars Vita Bernwardi. In: DA 53 (1997), S. 461—496.
 Martina Giese: Die Textfassungen der Lebensbeschreibung Bischof Bernwards von Hildesheim. (MGH Studien und Texte 40), Hannover 2006.
 Christine Wulf: Bernward von Hildesheim, ein Bischof auf dem Weg zur Heiligkeit. In: Concilium Medii Aevi. 11 (2008). S. 1-19.

Книги по алфавиту
Книги об исторических периодах
Нехудожественные книги
Германские хроники
Исторические сочинения XI века